El Torneig de Bogotà 2021, conegut oficialment com a Copa Colsanitas 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany a la categoria WTA 250 de la WTA. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 d'abril de 2021 al Club Los Lagartos de Bogotà, Colòmbia.

La tennista local María Camila Osorio Serrano va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
WTA Tour 2021